Akadaney steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Bermo in Niger, siehe Akadané
 eine Wasserstelle in der Gemeinde Ingall in Niger, siehe Akadaney (Ingall)

Siehe auch:
 Akadanay